Би́чем (, МФА ) — английская фамилия. Известные носители:

 Бичем, Кэтлин (1888—1923) — настоящее имя новозеландской и английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд.
 Бичем, Стефани (род. 1947) — английская актриса.
 Бичем, Томас (1879—1961) — британский дирижёр, оперный и балетный импресарио.
  (род. 1980) — американский сценарист.
 Бичем, Эвелин (1901—1980) — английская аристократка, присутствовавшая на вскрытии гробницы Тутанхамона в 1922 году.
 Бичем, Эмили (род. 1984) — английская актриса.
 Бичем-Сеймур, Фредерик (1821—1895) — адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании.

См. также 
 Бошан

Примечания